Osoby o tym nazwisku:
 Franciszek Skibicki – polski urzędnik
 Kacper Skibicki – polski piłkarz
 Stanisław Skibicki – polski wojskowy
 Wojciech Skibicki – rzymskokatolicki duchowny